Bjambyn (mongolisch Бямбын) ist der patronymische Name folgender Personen:
 Bjambyn Rintschen (1905–1977), mongolischer Dichter
 Bjambyn Tüwschinbat (* 1987), mongolischer Boxer